Dahlem kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Dahlem, Luxemburg

Tyskland 

 Dahlem, Berlin – en stadsdel  
 Dahlem, Niedersachsen – en kommun, 
 Dahlem, Nordrhein-Westfalen – en kommun, 
 Dahlem, Bitburg-Prüm – en kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz